Сергей Бори́сович Крымский (2 июня 1930, Артёмовск, УССР, СССР — 30 июня 2010, Киев, Украина) — советский и украинский , культуролог. Лауреат Шевченковской премии (2005), премии им. Д. Мануильского (1990), им. Михаила Туган-Барановского (2000), им. Дмитрия Чижевского (2001). Заслуженный деятель науки и техники Украины, член Нью-Йоркской академии наук.

Биография 
Родился в 1930 году на Донбасе в Артёмовске. В 1953 г. окончил философский факультет Киевского университета. С 1957 г. работал в Институте философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины, где прошел все должности — от младшего лаборанта до заведующего отделом. Доктор философских наук (1976), профессор (1988) Национального университета «Киево-Могилянская Академия».

Работы 
 «Генезис форм і законів мислення» (1962)
 «Научное знание и принципы его трансформации» (1974)
 «Мировоззренческие категории в современном естествознании» (соавтор; 1983)
 «Пути формирования нового знания в современной науке» (соавтор; 1983)
 «Григорій Сковорода: Біографічна повість» (соавтор; 1984)
 «Рациональность в науке и культуре» (соавтор; 1989)
 «Экспертные оценки в социологических исследованиях» (соавтор; 1990)
 «Верификация социальных прогнозов» (соавтор; 1992)
 «Эпистемология культуры: Введение в обобщённую теорию познания» (соавтор; 1993)
 «Конец истории» или метаистория? // Collegium. — 1994. — № 1. — С. 28-38.
 Под сигнатурой Софии // Философская и социологическая мысль. — 1995. — № 5-6. — С. 235—243.
 Балансируя между ангелом и зверем: Каким будет моральный выбор современности? // Человек и мир. — 1996. — № 5. — С. 22-26.
 Ценностно-смысловой универсум как предметное поле философии: Философское понимание человека // Философская и социологическая мысль. — 1996. — № 3-4. — С. 102—116.
 Архетипы украинской культуры // Вестник НАН Украины. — 1998. — № 7-8. — С. 74-87.
 Дмитрий Чижевский о национальном определения историко-философского процесса в Украине // Философская мысль. — 1998. — № 3. — С. 103—110.
 По ту сторону Страшного Суда // Человек и мир. — 1998. — № 2. — С. 17-22.
 «Третья правда» бытия // Современность. — 1998. — № 4. — С. 99-107.
 «Пути и перепутья современной цивилизации» (соавтор; 1998)
 «Философия как путь человечности и надежды» (2000)
 «Запити філософських смислів» (2003)
 «Заклики духовності ХХІ століття» (2003)
 «Під сигнатурою Софії» (2008)
 «Ранкові роздуми» (2009).
 Контуры духовности: Новые контексты идентификации / С. Б. Крымский 
// Вопросы философии. — 1992. — № 12. — С. 21-28.

Библиография 
 Сергей Борисович Крымский: Біобібліографічний покажчик / НАН України; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. — К.: Дельта, 2005. — 31 с.

Ссылки 
 За гранью счастья и несчастья
 2 июня 1930 года в Бахмуте на Донбассе родился Сергей Борисович КРЫМСКИЙ — украинский философ, культуролог. Доктор философских наук. Лауреат Шевченковской премии (2005), премии им. Д.Мануильского (1990), им. Михаила Туган-Барановского (2000), им. Дмитрия Чижевского (2001). Заслуженный деятель науки и техники Украины, член Нью-Йоркской академии наук.
 Крымский С. Б. на сайте библиотека философа 
 Сумно. С. Б. Кримський (1930—2010) відійшов у вічність. Про сенс життя 
 Етичні ідеї С. Кримського.

Культурологи СССР
Выпускники философского факультета Киевского университета
Лауреаты премии имени Д. З. Мануильского